Самарийдикадмий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
кадмия и самария
с формулой CdSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Самарийдикадмий образует кристаллы
,
структура типа церийдикадмий CdCe
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 910 °C
.

Примечания